La Coupe des champions de la CONCACAF 2002 était la trente-septième édition de cette compétition.

En 2001, la CONCACAF a décidé de changer le format de la compétition en le faisant passer de huit à seize clubs. Pour faciliter ce passage, les matchs des quatre groupes constituant la première phase de la compétition désormais appelée Ligue des champions de la CONCACAF, avait été programmés pour la fin de l'année 2001 et les quarts de finale de cette même compétition pour début 2002. Afin de ne pénaliser aucun club, la confédération avait qualifié d'office tous les clubs étant censés participer à l'édition de la Coupe des champions de la CONCACAF 2001 qui avait été annulée.

De plus, les finalistes de la Giant's Cup 2001 avaient eux aussi était invité. En effet, à l'origine, un match devait être organisé entre le vainqueur de cette dernière et le vainqueur de la Coupe des champions de la CONCACAF 2001 afin de savoir quel club représenterait la CONCACAF à la Coupe du monde des clubs. La seconde compétition ayant été annulée, les organisateurs intégrèrent les clubs de la Giant's Cup afin qu'ils puissent prétendre à cette place.

Cependant, à la fin du mois de novembre 2002 alors que les phases de groupe étaient programmé pour décembre, la CONCACAF changea une nouvelle fois d'avis et transforma ce nouveau format en match à élimination directe dès le premier tour. La compétition récupéra alors son ancienne dénomination, Coupe des champions de la CONCACAF.

Ainsi, cette trente-septième édition a été remportée par le CF Pachuca face au CA Monarcas Morelia sur le score de un but à zéro.

Participants 

Un total de 16 équipes provenant d'un maximum de 10 nations pouvaient participer au tournoi. Elles appartenaient aux zones Amérique du Nord, Amérique Centrale et Caraïbes de la CONCACAF.

Le tableau des clubs qualifiés était le suivant :

Calendrier 

Le tirage a été équilibré à l'aide de pots qui étaient définis comme ceci :

Compétition

Tableau

Huitième de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Buteurs

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 CFU Club Championship 2001

Liens externes 

  Page de la compétition sur le site de la RSSSF Foundation

Ligue des champions de la CONCACAF
Football en 2002